Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Джонатан Маррей и Фредерик Нильсен — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире:
 Джонатан (в паре с соотечественником Колином Флемингом) проиграл в третьем раунде.
 Фредерик (в паре с болгарином Григором Димитровым) проиграл во втором раунде.

Общая информация 
Впервые за четыре последних розыгрыша турнира в финале не сыграл ни Роберт Линдстедт, ни Хория Текэу.

Впервые с Roland Garros-1999 в финале турнира Большого шлема в мужском парном разряде сыграл представитель Хорватии.

Благодаря этой победе братья Брайаны оформили т. н. «некалендарный золотой Большой шлем» (выиграв за некалендарный игровой год все четыре турнира Большого шлема и Олимпийские игры).

Посев 

  'Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Первый раунд)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Третий раунд)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Полуфинал)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Третий раунд)
  Роберт Линдстедт /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Максим Мирный /  Хория Текэу (Третий раунд)
  Махеш Бхупати /  Юлиан Ноул (Четвертьфинал)

<ol start=9>
  Колин Флеминг /  Джонатан Маррей ''(Третий раунд)
  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски ''(Второй раунд)
  Жюльен Беннето /  Ненад Зимонич ''(Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело ''(Финал)
  Микаэль Льодра /  Николя Маю ''(Второй раунд)
  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен ''(Полуфинал)
  Лукаш Кубот /  Марцин Матковский ''(Третий раунд)
  Трет Конрад Хьюи /  Доминик Инглот (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ллейтон Хьюитт /  Марк Ноулз (Первый раунд)
  Джейми Бейкер /  Кайл Эдмунд ''(Первый раунд)

<ol start=3>
 Дэвид Райс /  Шон Торнли (Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Сэмюэль Грот /  Крис Гуччоне (Второй раунд)
  Джесси Левайн /  Вашек Поспишил (Третий раунд)
  Доминик Мефферт /  Филипп Освальд (Первый раунд)
  Пурав Раджа /  Дивидж Шаран ''(Первый раунд)

<ol start=5>
 Дастин Браун /  Рамиз Джунейд ''(LL, Первый раунд)
 Стив Джонсон /  Андреас Сильестрём ''(LL, Первый раунд)
 Денис Кудла /  Тим Смычек ''(LL, Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые